200 m stylem motylkowym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i półfinały miały miejsce 24 lipca, a finał 25 lipca.

Mistrzynią świata została Węgierka Boglárka Kapás, która uzyskała w finale czas 2:06,78. Pozostałe miejsca na podium zajęły reprezentantki Stanów Zjednoczonych: Hali Flickinger (2:06,95) zdobyła srebrny medal, a Katie Drabot (2:07,04) brązowy.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 24 lipca o 11:12 czasu lokalnego.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 24 lipca o 21:10 czasu lokalnego.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał rozpoczął się 25 lipca o 20:02 czasu lokalnego.

Przypisy 

K